Katholische Jugend steht für:

 Bund der Deutschen Katholischen Jugend in Deutschland
 Katholische Jugend Österreich